Леопольд II (1050—1095) — маркграф Австрії (1075—1095)
 Леопольд II (1747—1792) — Імператор Священної Римської імперії (1790—1792)
 Леопольд II (1797–1870) — великий герцог Тосканський (1824—1859)
 Леопольд II (1835—1909) — король бельгійців (1865—1909)